Das WTT Star Contender Budapest 2022 war das sechste Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 11. bis 17. Juli 2022 im ungarischen Budapest statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 13. Juli 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Ungarn
Sportveranstaltung in Budapest